BHS-PL Beton Bornholm er et dansk cykelhold, som cykler i den europæiske UCI Continental-klasse. Holdet blev etableret i 2010 med hovedkvarter i Rønne.

Ryttere

2023

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

2019

Sejre

2018

Sejre

2017

Sejre

Eksterne henvisninger 

BHS-PL Beton Bornholm på procyclingstats.com
 
 

Cykelhold fra Danmark
Etableret i 2015
Sport i Rønne